Kuchnia (Küche, Herd) bezeichnet geographische Objekte in Polen:

Ortschaften in der Woiwodschaft Pommern:
 Kuchnia (Gardeja) (dt. Dietrichswalde), Wüstung am Kuchnia in der Gmina Gardeja im Powiat Kwidzyński
 Kuchnia (Gniew) (dt. Küche), Dorf der Gmina Gniew im Powiat Tczewski 
See in  der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Kuchnia (See), See in der Gmina Rogóźno im Powiat Grudziądzki